Подкарпатското войводство () e административна единица в Югоизточна Полша. Заема площ от 17 845,76 км2. Административен център и най-голям град е Жешов (исторически град Лвов е бил административният център на тази част на Полша до 1945 г., когато става част от Съветския съюз).

История 
Войводството е създадено през 1999 г. след сливането на 5 по-малки войводства – Жешов, Кросно, Пшемишъл и отчасти Тарнов и Тарнобжег. Името на региона произлиза от разположението му близо до Карпатите.

География 
Войводството обхваща територии от историческите области Малополша и Червена Рус (Галиция).

Граничи с Малополското войводство на запад, с Швентокшиското войводство на северозапад, с Люблинското войводство на север, с Украйна на изток и със Словакия на юг.

Население 
Според данни от полската Централна статистическа служба, към 1 януари 2014 г. населението на войводството възлиза на 2 129 294 души. Гъстотата е 119 души/км2.

Административно деление 
Войводството се дели на 25 окръга (повята), които от своя страна са разделени на 160 общини (гмини).

Фотогалерия

Бележки